FC Naters is een Zwitserse voetbalclub uit Naters, in het oosten van het kanton Wallis. Het eerste elftal van de club speelt in amateurreeksen. De traditionele kleuren zijn rood en wit.

Geschiedenis
In 1958 werd de club opgericht. Promotie naar de hoogste amateurklasse (toenmalige 1. Liga) werd twaalf jaar later bereikt toen de finalewedstrijd tegen FC Fribourg met 6-0 werd gewonnen. 

In 1993/94 werd FC Naters kampioen van de 1. Liga, maar in de finalewedstrijd werd verloren tegen FC Solothurn, waardoor men op het hoogste amateurniveau actief bleef. Het seizoen erop werd wel promotie behaald naar het profvoetbal, want als groepskampioen won het de eindronde van FC Bulle. FC Naters acteerde slechts één seizoen in de Nationalliga B (huidige Challenge League). 

In de zomer van 2012 werd FC Oberwallis Naters opgericht samen met FC Brig-Glis en FC Visp. In 2018 werd de samenwerking tussen de drie clubs opgeheven en werd FC Naters weer compleet onafhankelijk.

Resultaten

Externe links
 http://fcoberwallis.ch Officiële website FC Oberwallis Naters
 http://fcnaters.ch Officiële website FC Naters

Naters
Sport in Wallis